Georg Adam van Starhemberg (1724-1807)
Georg Adam von Starhemberg (1961)